De IndyCar Series 2017 was het 22e kampioenschap van de IndyCar Series. De 101e Indianapolis 500 werd gehouden op 28 mei 2017. Het kampioenschap werd gewonnen door Josef Newgarden, die de titel won door in de laatste race als tweede te eindigen. Het was zijn eerste IndyCar-titel en de eerste voor een Amerikaanse coureur sinds Ryan Hunter-Reay in 2012. Zijn Team Penske-teamgenoot en regerend kampioen Simon Pagenaud eindigde als tweede, terwijl Chip Ganassi Racing-coureur Scott Dixon derde werd in de eindstand.

Schema
Hieronder staat het wedstrijdschema.

Teams en rijders

Uitslagen

Kampioenschap

Externe link 
 Officiële website

Indy Racing League naar jaar
Autosport in 2017